Termínem Ústřední volební komise mohou být označena tato témata:
 Ústřední volební komise (Arménie) – 
 Ústřední volební komise (Izrael) – 
 Ústřední volební komise (Ukrajina) – 
 Ústřední volební komise Ruské federace –